Koh Kong, Kaoh Kong eller Kaôh Kŏng kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Koh Kong (provins), provins, 
 Koh Kong (provinshuvudstad), 
 Kaôh Kŏng (ö i Kambodja), Koh Kong, 

Robotskapade Kambodjaförgreningar